Baza przeładunkowa - specjalnie przygotowany i urządzony rejon (miejsce), w którym organy tyłowe przeładowują transporty wojskowe z jednego rodzaju transportu na drugi albo przystosowują wagony na szersze lub węższe szerokości torów kolejowych. W bazie przeładunkowej zwykle umieszcza się składnice do czasowego przechowywania ładunków, wydziela się niezbędną liczbę siły roboczej, środki transportu oraz sprzęt załadowczy i wyładowczy.

Bibliografia 
 
Bazy wojskowe
Logistyka (wojsko)